Королівський коледж у м. Лондоні — див. «Кінгс-коледж» ().
 Королівський військовий коледж Канади ()
 Королівський коледж музики () — британський вищий музичний навчальний заклад (Лондон).
 Королівський коледж у м. Оксфорді
 Королівський Північний коледж музики ()
 Королівський коледж (Кембридж) () — один з коледжів Кембріджського університету.
 Королівський коледж — частина Квінслендського університету.
 Королівський коледж — стара назва Колумбійського, Торонтського, Ірландського національного університету в Голуеї (Голвей).
 Королівський коледж — частина Університету Західного Онтаріо ().
 Королівський коледж Університету Акадія ().
 Королівський коледж у Абердині — див. «Абердинський університет».